Euaxoctopus är ett släkte av bläckfiskar. Euaxoctopus ingår i familjen Octopodidae.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Åttaarmade bläckfiskar
Euaxoctopus